Golias est un évêque légendaire du Moyen Âge.
 Golias est une maison d'éditions indépendante et contestataire qui se réclame du catholicisme.

Titres 

 Golias Magazine est une revue fondée en 1985 spécialisée dans l'investigation du champ religieux.
 Golias Hebdo est une publication hebdomadaire d'informations générales d'inspiration chrétienne.

Patronyme 

 Roger Golias (1922-), un joueur puis entraîneur français de golf.
 Ronald Golias (1929 - 2005), un acteur et humoriste brésilien.
Patronyme français
Patronyme hispanique